Gunter ou Günter est un nom propre qui peut faire référence à :

Prénom 
Gunter est un prénom d'origine galloise.

Patronyme 

 Edmund Gunter (1581-1626), mathématicien anglais ;
 Chris Gunter (né en 1989), footballeur international gallois ;
 Christian Günter (né en 1993), footballeur international allemand.

Toponyme 

 Gunter, ville du Texas, aux États-Unis.

Voir aussi